

Patronyme

Claude Henri Brécourt est un comédien français, né le  à Paris () ;
David Brécourt est un acteur français né le  à Paris. C'est le fils du comédien Claude Brécourt.

Pseudonyme

Guillaume Marcoureau, dit Brécourt, né à Paris (paroisse Saint-Gervais) le  et mort à Paris le , est un acteur et auteur dramatique français.

Toponyme

Le château de Brécourt est un château du  entouré de douves, situé dans un grand parc forestier, entre Vernon et Douains dans l'Eure ;
Brécourt (rattachée à la commune de Douains en 1909) est une ancienne commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.
Lac Brécourt, un réservoir d'eau traversé par la rivière Suzie, situé dans la partie supérieure de la rivière Mégiscane, dans Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Lien externe 
 

Patronyme lorrain